Pasterka bezeichnet:

 Eine polnische Weihnachtsmesse, siehe Pasterka (Weihnachten)
 Ein polnisches Dorf, siehe Pasterka (Radków)